Gending kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Gending, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Gending, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar